Берёзовское и Березо́вское — топонимы:

Озёра

Белоруссия 
 Берёзовское — озеро в Ушачском районе Витебской области.
 Берёзовское — озеро в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Берёзовское — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.
 Берёзовское — озеро в Пермском крае.
 Березовское — озеро в Псковской области.
 Берёзовское — озеро в Свердловской области.
 Берёзовское — озеро в Тверской области.

Населённые пункты

Казахстан 
 Березовское — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Березовское — село в Карабалыкском районе Костанайской области, ликвидировано в 2016 году.

Россия 
 Березовское — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Березовское — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Берёзовское — село в Шарыповском районе Красноярского края.
 Берёзовское — прежнее название города Приморск Ленинградской области.
 Березовское — название посёлка Берёзовский Алтайского края до 2004 года.

Украина 
 Березовское — село в Попаснянском районе Луганской области.
 Березовское — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.

См. также 
 Берёзовское сельское поселение
 Березовская
 Березовский
 Берёзовский